Il Campionato nordamericano di calcio femminile Under-20 2014, 7ª edizione della competizione organizzata dalla CONCACAF e riservata a giocatrici Under-20, si è giocato a George Town, nelle Isole Cayman tra il 9 e il 19 gennaio 2014.
Gli  si sono confermati campioni, vincendo il titolo per la quarta volta. Insieme a loro,  e  si sono qualificati per il Campionato mondiale di calcio femminile Under-20 2014. Il , ammesso direttamente al Campionato mondiale come paese organizzatore, non partecipa al torneo.

Squadre qualificate 
 
 
 
 
  (paese organizzatore)

Stadio

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2014
Campionato nordamericano di calcio femminile Under-20